Луна — посёлок в Шарлыкском районе Оренбургской области в составе Дубровского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 19 километров на северо-запад по прямой от районного центра села Шарлык.

Население 
Население составляло 26 человек в 2002 году (русские 92 %), 56 по переписи 2010 года.

Достопримечательности 
Ландшафтный парк с водоёмами.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района